Roger Federer era il detentore del titolo, ma ha scelto di non partecipare al torneo.

Hubert Hurkacz ha vinto il torneo battendo in finale Jannik Sinner con il punteggio di 7-64, 6-4

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Daniil Medvedev (quarti di finale)
  Stefanos Tsitsipas (quarti di finale)
  Alexander Zverev (secondo turno)
  Andrej Rublëv (semifinale) 
  Diego Schwartzman (quarto turno)
  Denis Shapovalov (terzo turno)
  Roberto Bautista Agut (semifinale)
  David Goffin (secondo turno)
  Grigor Dimitrov (secondo turno)
  Fabio Fognini (secondo turno) 
  Félix Auger-Aliassime (terzo turno)
  Milos Raonic (quarto turno)
  Cristian Garín (secondo turno) 
  Karen Chačanov (terzo turno)
  Alex De Minaur (secondo turno)
  Dušan Lajović (terzo turno)

  Aslan Karacev (terzo turno)
  John Isner (quarto turno)
  Daniel Evans (secondo turno) 
  Ugo Humbert (terzo turno)
  Jannik Sinner (finale)
  Taylor Fritz (quarto turno)
  Benoît Paire (secondo turno)
  Lorenzo Sonego (quarto turno)
  Adrian Mannarino (terzo turno)
  Hubert Hurkacz (campione)
  Nikoloz Basilašvili (secondo turno)
  Kei Nishikori (terzo turno)
  Márton Fucsovics (terzo turno)
  Reilly Opelka (secondo turno)
  Jan-Lennard Struff (terzo turno)
  Aleksandr Bublik (quarti di finale)

Wildcard 

  Carlos Alcaraz (primo turno)
  Jack Draper (primo turno)

  Hugo Gaston (secondo turno)
  Michael Mmoh (primo turno)

Qualificati 

  Mackenzie McDonald (secondo turno)
  Thiago Seyboth Wild (primo turno)
  Alejandro Tabilo (primo turno)
  Thanasi Kokkinakis (secondo turno) 
  Thomas Fabbiano (primo turno)
  Liam Broady (primo turno)

  Shintaro Mochizuki (primo turno)
  Emilio Nava (primo turno)
  Ernesto Escobedo (secondo turno)
  Paolo Lorenzi (primo turno)
  Miša Zverev (primo turno)
  Bjorn Fratangelo (secondo turno)

Lucky losers 
  Federico Gaio (primo turno)
  Damir Džumhur (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 2021